«Сонце» — п'ятий студійний альбом українського рок-гурту «Антитіла», виданий 9 грудня 2016 року лейблом Comp Music.

Список композицій

Учасники запису 
 Тарас Тополя — вокал
 Сергій Вусик — клавіші
 Микита Астраханцев — бас-гітара
 Денис Швець — ударні
 Дмитро Жолудь — гітара

Примітки

Посилання 
 Альбом «Сонце»  на офіційному сайті гурту Антитіла.

Альбоми гурту Антитіла
Альбоми українських виконавців
Рок-альбоми